Железнодорожный транспорт в Гане — железнодорожный транспорт на территории республики Гана. Железнодорожные линии сосредоточены в южной части страны.

Первая железнодорожная линия в Гане была построена в 1898 году В 1977 году железные дороги страны были национализированы и объединены в корпорацию Ghana Railway Corporation.

Протяжённость дорог страны 947 км (2014), ширина колеи — 1067 мм,с погонной массой рельса от 29,8 до 44,7 кг, используются деревянные и металлические шпалы. Локомотивный парк представлен тепловозами. Дороги в основном однопутные, двухпутных участков 32 км (на 1997 год).

С соседними странами: Буркина-Фасо, Того и Кот-д’Ивуар прямой железнодорожной связи нет, так как используется различная ширина колеи, в сопредельных странах используется метровая колея. Однако с 2014 года существует линия Ломе —  тоголезской сети, заходящая в Гану. Существует проект AfricaRail по унификации железнодорожной колеи ряда африканских стран, по нему на втором этапе в него должна войти и Гана.

Основными грузами являются: бокситы, марганец, лес, какао.

Примечания

Ссылки 

Транспорт в Гане
Гана